Роберт Адлиман (; , , США — , , США) — американский писатель-романист и историк.

Биография 
Адлиман родился в Филадельфии, штат Пенсильвания. Служил фотографом и стрелком в авиационном корпусе во время Второй мировой войны. После войны стал бизнесменом и начал писать исторические произведения в сотрудничестве с полковником армии США Джорджем Уолтоном. Вместе они написали ряд книг о Второй мировой войне, самой успешной из которых была книга «Дьявол» 1966 года о 1-й бригаде спецназа по прозвищу «Бригада дьявола». Позднее книга была экранизирована.

Адлиман был совладельцем и президентом компании Robinson, Adleman и Montgomery, филадельфийской компании по связям с общественностью и рекламе. Будучи Новатор, он постоянно создавал новые предприятия: публиковал газету «The Record-Breeze and Mall Journal», продюсировал телепередачи «Today», «Modern Living» и сети ресторанов быстрого питания «Take Out Kitchens» и «Hush».

После продажи прав на фильм Адлиман и его жена переехали из Филадельфии в Малибу, штат Калифорния . Они оставались там в течение нескольких лет, пока не приобрели большое ранчо в штате Орегон, там они открыли ресторан «The Bella Union», где подавали собственный запатентованный коктейль «peach baboo», названный в честь их внука.

Адлиман умер в Ашленде, штат Орегон, в 1995 году. Его жена и две дочери развеяли его пепел согласно завещанию по берегу океана на пляже в Малибу.

Труды 
 The Devil's Brigade (1966) (written with Col. George Walton)
 Rome Fell Today (1968) (written with Col. George Walton)
 The Champagne Campaign (1969) (written with Col. George Walton)
 The Bloody Benders (1970)
 Annie Deane (1971)
 What's Really Involved in Writing and Selling Your Book (1972)
 The Black Box (1973)
 Alias Big Cherry: The Confessions of a Master Criminal (1973)
 Sweetwater Fever (1986)

Примечания

Ссылки 
 
 Hoover Institution Archives of Adleman’s papers at Stanford University

Историки США
Писатели США
Американские лётчики Второй мировой войны